Collegio elettorale di Parma – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 (Parma I), dal 1882 al 1891 (Parma) e dal 1891 al 1919 (Parma I)
Collegio elettorale di Parma II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Parma – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Parma centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Parma - Collecchio – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005